Sakellaridis ist der Familienname folgender Personen:

 Gavriil Sakellaridis (* 1980), griechischer Wirtschaftsexperte und Politiker der Partei Syriza
 Neofytos Sakellaridis-Mangouras (* 1989), griechischer Radrennfahrer
 Stefanos Sakellaridis (* 2004), griechischer Tennisspieler